Колеџвил има више значења:
 Колеџвил (Индијана)
 Колеџвил (Пенсилванија)